Бо́нке () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Бонке, Роберт Александр (1927—2004) — немецкий музыкант сын Эмиля Бонке
 Бонке, Эмиль (1888—1928) — немецкий музыкант

См. также
 Боннке, Рейнхард — международный евангелист